Dulgheru se poate referi la:

Nume de familie 
 Mihail "Mișu" Dulgheru, colonel de Securitate
 Alexandra Dulgheru, jucătoare română de tenis

Localitate 
 Dulgheru, localitate din județul Constanța

Vezi și 
 Dulgher

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Toponime românești